Geiereck ist der Name

folgender Orte

 Geiereck (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Geiereck (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern

eines Berggipfels

 Geiereck (Untersberg) (), ein Gipfel des Untersbergmassivs im österreichischen Bundesland Salzburg.